Love Addict désigne en anglais une addiction à l'amour. Cela désigne aussi :
 Love Addict est une chanson de Mika Nakashima sortie en single en 2013.
 Love Addict est un film américain de Charis Orchard sorti en 2016.
 Love Addict est un film français de Frank Bellocq sorti en 2018.